Hermann Fellner ist der Name folgender Personen:

* Hermann Fellner (Filmproduzent) (1878–1936), deutscher Filmproduzent
 Hermann Fellner (Politiker) (1950–2020), deutscher Politiker (CSU), MdB